PA poate fi:
 Florina, număr de înmatriculare auto al orașului grecești
 Palermo, număr de înmatriculare auto al provinciei italiene
 Pan American World Airways, codul IATA al companiei aeriane din Statele Unite ale Americii
 Panama, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 Panciova, număr de înmatriculare auto a municipiului sârb
 Pará, număr de înmatriculare auto a statului brazilian
 Paraguay, codul FIPS 10-4 și codul OTAN al acestei țări
 Passau, număr de înmatriculare auto al orașului și al districtului rural german
 Pazargik, număr de înmatriculare auto a regiunii bulgare
 Pennsylvania, codul poștal al acestui stat SUA
 Poliamidă, material plastic

Pa poate fi:
 Pa!, termen de salut
 Pâ, comună în Burkina Faso
 Pascal, unitatea de măsură a presiunii
 Protactiniu, simbolul chimic al elementului chimic

pa poate fi:
 .pa, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Panama
 Limba punjabă, codul ISO 639-1

p. a. poate fi:
 pro anno, expresie în limba latină pentru anual

Legături externe 
 
  „PA” la acronymfinder.com

Acronime de două litere